Il toponimo Țițești può riferirsi a diverse località della Romania:

Țițești, comune del distretto di Argeș
Titești, comune del distretto di Vâlcea